

Geografia 
 Hudson River – fiume dello stato di New York
Hudson River – affluente del Broad River, nello stato della Georgia

Altro 
 Hudson River Bridge – soprannome del Livingston Avenue Bridge, ponte dello stato di New York
Hudson River Park – parco di New York
 Hudson River School – movimento artistico statunitense